

Кубанська сільська рада — сільське поселення, Калманський район, Алтайський край
 Кубанська сільська рада — сільське поселення, Переволоцький район, Оренбурзька область